Мисс Вселенная 2014 () — 63-й конкурс «Мисс Вселенная», который прошёл 25 января 2015 года в городе Дорал (штат Флорида). Победительницей конкурса стала Паулина Вега.

Итоговые места

Специальные награды

Участницы 
Список из 88 участниц:

Судьи

Предварительный конкурс 
 Ллойд Бостон — гуру моды, телеведущий и постоянный корреспондент на телеканале NBC в программе The Today Show и телеканале CBS в программе The Insider
 Азуцена Сиерко — латинская актриса, телеведущая и специальный корреспондент на телеканале Telemundo, ведущая Un Nuevo Dia
 Дженин Дусетт-Уайт — Менеджер нью-йоркского бюро в Access Hollywood
 Мишель Маклин — Мисс Вселенная 1992
 Джимми Нгуен — юрист в сфере развлечений и цифровых медиа, адвокат, блогер и консультант по технологиям
 Коринн Николас — президент модельного агентства «Trump Models»
 Тайлер Тиксьер — часть команды продаж Delta Air Lines, окрещён как World’s Best Airline

Финальная трансляция 
 Кристин Каваллари — Американская актриса, телеведущая, модельер
 Уильям Леви — Кубинский американский модель и актер, ранее названный Самым сексуальным мужчиной по версии журнала People en Español
 Мэнни Пакьяо — Филиппинский чемпион мира, профессиональный боксёр, Боец десятилетия
 Луиза Роу — Английский телеведущий, модный журналист, ведущая на телеканале MTV, таких программ, как «Plain Jane», STAR World Asia's «Fit for Fashion»
 Лиза Вандерпомп — знаменитость The Real Housewives of Beverly Hills
 Эмилио Эстефан — музыкант и продюсер
 ДеСин Джексон — широкий приёмник Washington Redskins
 Нина Гарсия — Креативный директор журнала Marie Claire, судья Проект Подиум и эксперт индустрии моды
 Роб Дырдек — предприниматель
 Джанкарло Стэнтон — правообладатель Miami Marlins

Примечание

Вернулись 

 Последний раз участвовали в 2005 году:
 
 Последний раз участвовали в 2011 году:
 
 
 Последний раз участвовали в 2012 году:

Обозначения

Замены

Отказались

Скандал

См. также 
 Мисс Мира 2014
 Мисс Интернешнл 2014
 Мисс Земля 2014

Примечания

Ссылки 
 Сайт конкурса «Мисс Вселенная»

2015
Январь 2015 года
События 25 января
2015 год во Флориде